Dow Tennis Classic 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Dow Tennis Classic rozgrywany w dniach 31 października–6 listopada 2022 roku w Midland w stanie Michigan na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Stanach Zjednoczonych
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
Sport w Michigan